Schüttgutwagen sind Eisenbahnwagen für den Transport von Schüttgütern. Je nach Nässeempfindlichkeit werden diese unterschieden in
 Offene Güterwagen und
 Wagen mit öffnungsfähigem Dach